IRH steht als Abkürzung für:

 Internationale Rote Hilfe
 Islamische Religionsgemeinschaft Hessen

IRH